Командный чемпионат России по спидвею 2007 — пятнадцатый розыгрыш турнира.
По сравнению с предудщим сезоном состав участников претерпел следующие изменения: распался стерлитамакский СК Меткор, а украинскую команду Украина сменил Ураган.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

1 2 июля 2007 года Валерий Гордеев подал в отставку с поста главного тренера СТМК Турбина.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

2 Из-за неявки СК Салават во Владивосток СК Салават засчитано техническое поражение со счётом 75:0.

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею